Grànul (alimentació) forma de presentació d'un aliment 
 Grànul de Birbeck, orgànuls cel·lulars en forma de barra o de raqueta de tennis i aspecte estriat
 Grànul, element de la granulació solar
 Grànul (farmàcia) forma farmacèutica. Els grànuls representen la forma farmacèutica principal en homeopatia